Blackstrap Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blackstrap Hill (Cumberland County, Maine, 132 m)
 Blackstrap Hill (Cumberland County, Maine, 153 m)